L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du  au  à Acapulco, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Wang Yafan s'impose en finale du simple, Victoria Azarenka et Zheng Saisai celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Russe Ekaterina Makarova, de la Canadienne Eugenie Bouchard, de la Taïwanaise Hsieh Su-wei, de l'Australienne Ajla Tomljanović et de la Suissesse Stefanie Vögele. Elles sont respectivement remplacées par Laura Siegemund, Amanda Anisimova, Marie Bouzková, Bianca Andreescu et Martina Trevisan.

Lauréates 
En simple, la Chinoise Wang Yafan remporte son premier titre WTA en simple en battant en finale l'Américaine Sofia Kenin.

En double, Victoria Azarenka et Zheng Saisai remporte leur premier titre ensemble en battant en finale Desirae Krawczyk et Giuliana Olmos. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (ATP 2019)
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Mexique
Sport au Mexique en 2019
Tennis en février 2019
Tennis en mars 2019